Atletiek Vereniging Toekomst
 Atletiekvereniging Tegelen
 Audiovisuele technieken